Il singolare dell'Open 13 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Fabrice Santoro ha battuto in finale Arnaud Clément 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie

  Carlos Moyá (primo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
  Cédric Pioline (semifinali)
  Marc Rosset (semifinali)

 Magnus Gustafsson (primo turno) 
 Nicolas Escudé (quarti) 
 Daniel Vacek (primo turno) 
 Marat Safin (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open 13 1999
ATP Tour 1999